Þjálfi (in norreno) o Thjelvar (in antico gutnico) è un personaggio immaginario della mitologia norrena, fratello di Röskva, che è citato due volte nellEdda in prosa di Snorri Sturluson e una volta nella Gutasaga.

Nell'Edda 
Snorri ne parla nel Gylfaginning, quando racconta di un viaggio di Thor e Loki verso lo Jǫtunheimr, a levante. Durante il viaggio, fece visita alla famiglia di un contadino, il padre di Þjálfi, e prese le sue due capre, le abbatté, le scuoiò e le cucinò. Dopo il pasto, prima di coricarsi, lasciò disposizione che tutte le ossa fossero riposte sulle rispettive pelli che erano state adagiate al suolo presso il fuoco. La famiglia fece così ma Þjálfi afferrò l'osso della coscia di una capra, lo divise con il coltello e lo spezzò per prenderne il midollo. All'alba del giorno seguente il dio prese il suo martello Mjöllnir, lo levò in alto, e consacrò la pelle delle capre, le quali resuscitarono.

Quando il dio vide che una di esse zoppicava intuì che l'osso era rotto, e corrugò a tal punto la fronte per l'ira e stringeva con tale veemenza il suo martello, che il contadino tremò e cadde in ginocchio, e successivamente implorò clemenza. Ma quando vide la disperazione negli occhi di costoro si spense l'ira nel dio che accettò come giusta compensazione i due figli del contadino, che divennero da tale giorno suoi servi.

Pertanto accompagnando i due dei e con la sorella, Þjálfi intraprese il viaggio verso il regno dei giganti, nel quale il ragazzo prende parte ad una sfida di corsa, essendo velocissimo.

Il giovane compete con uno dei servi di Útgarða-Loki, Hugi, in una serie di tre corse. In ognuna di queste sfide Hugi è molto più veloce di Þjálfi, e addirittura nella terza, arriva al traguardo prima che il giovane sia arrivato a metà del tragitto stabilito.

Il giorno seguente, Útgarða-Loki rivelò a Thor che in ognuna delle tre corse, Þjálfi aveva gareggiato nientemeno che con il suo pensiero, pertanto era impossibile una sua vittoria. Questo per fare capire la velocità dello scudiero del dio.

Nello Skáldskaparmál sempre di Snorri, Þjálfi aiuta Thor nella sua battaglia contro il gigante Hrungnir, ingannandolo facendolo stare in piedi sopra il suo scudo, avendogli fatto credere che avrebbe ricevuto un attacco da sotto. Così facendo il gigante è esposto al martello di Thor, il Mjöllnir. Thjálfi nel frattempo sconfigge facilmente un mostro chiamato Mökkurkálfi, un gigante fatto di creta ma con il "cuore di una giumenta"

Nella Thórsdrápa, Þjálfi è il compagno di Thor nella sua avventura fino alla casa del gigante Geirrøðr, benché nella versione di Snorri della storia, il posto di Þjálfi viene preso da Loki.

Nella Gutasaga 
Nella Gutasaga, Thjelvar è un adulto e arriva in un'isola magica che affonda ogni notte e che riemerge di giorno. Accende un fuoco nell'isola che da quel momento non sprofonda più nel mare. Il figlio di Thjelvar Hafthi sposa Huítastjerna (stella bianca) e diventano i progenitori dei Gutar.

Genealogia mitologica e storica

Note

Voci correlate 
 Röskva
 Útgarða-Loki

Altri progetti 

Mitologia norrena